Il singolare del torneo di tennis Azores Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rodolphe Gilbert che ha battuto in finale Jeff Tarango 6-1, 5-7, 6-4.

Teste di serie

 Jeff Tarango (finale)
 Rodolphe Gilbert (Campione)
 Bryan Shelton (semifinali)
 Richard Matuszewski (primo turno)

 Gilad Bloom (secondo turno)
 David Nainkin (primo turno)
 Gérard Solvès (primo turno)
 Chris Garner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Azores Challenger 1993